Preibisius ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Preibisius (auch: Christopherus Preibis; 1580–1651), deutscher Physiker und Rechtswissenschaftler
 Johannes Preibisius  (auch: Johann Preibis; 1610–1660), deutscher Rechtsgelehrter

Siehe auch:
 Preibisch